Línea Verde hace referencia a varios artículos:

Política
 Línea Verde (Israel), línea de demarcación que se estableció en el armisticio árabe-israelí de 1949.
 Línea Verde (Chipre), línea de demarcación que divide Nicosia, capital de Chipre, en dos partes, una septentrional y otra meridional.
 Línea Verde (Líbano), línea de demarcación que dividió Beirut, capital de Líbano, durante la guerra civil libanesa (1975-1990).

Transportes

Estados Unidos
 Línea Verde (Metro de Cleveland), Ohio.
 Línea Verde (Tren Ligero de Dallas), Texas.
 Línea Verde (Metro de Filadelfia), Pensilvania.
 Línea Verde (Metro de Los Ángeles), Los Ángeles, California.
 Línea Verde (Metro de Chicago), Illinois.
 Línea Verde (MBTA), Boston, Massachusetts.
 Línea Verde (Baltimore, Maryland).
 Línea Fremont–Daly City, línea en color verde de BART en San Francisco, California.
 Línea Verde (Tranvía de San Diego), California
 Línea Verde (Metro de Washington), Washington D.C.
 Línea de la Avenida Lexington, Nueva York

Otros países
 Línea 1 (Metro de Montreal), Montreal, Quebec, Canadá
 Línea 2 (Metro de Toronto), Toronto, Ontario, Canadá
 Línea 3 (Metro de Barcelona), Barcelona, Catalonia, España
 Línea Verde (Metro de Lisboa), Lisboa, Portugal
 Línea Verde del Metro de Brasilia, Brasilia, Brasil
 Línea 2 (Urbanos San Roque) o línea verde del Servicio de Transporte Urbano de San Roque (Cádiz), Cádiz, España
 Línea 5 (Metro de Madrid), Madrid, España
 District Line (London Underground), Londres, Inglaterra, Reino Unido
 Línea 5 (Metro de Santiago), Santiago, Chile
 Línea D (Metro de Buenos Aires), Buenos Aires, Argentina
 Línea Verde (Metrotranvía de Mendoza), Mendoza, Argentina
 Línea 12 (Metro de París), París, Francia
 Línea 2 (Metro de Milán), Milán, Italia
 Línea Chiyoda (Metro de Tokio), Tokio, Japón
 Línea Chūō (Metro de Osaka), Osaka, Japón
 Línea Nanakuma (Metro de Fukuoka), Fukuoka, Japón
 Línea Karasuma (Metro de Kioto), Kioto, Japón
 Línea Seishin-Yamate (Metro de Kobe), Kobe, Japón
 Línea Namboku (Metro de Sapporo), Sapporo, Japón
 Línea Nanboku (Metro de Sendai), Sendai, Japón